Příjmení Coon nese více různých osobností:

 Axel Coon (* 1975) – německý DJ
 Carrie Coon (* 1981) – americká herečka
 Gene L. Coon (1924–1973) – americký scenárista a producent